Кровля:
 Кровля — покрытие крыши для защиты от дождя и снега.
 Кровля — в стратиграфическом подразделении его верхняя, более молодая стратиграфическая граница.
 Кровля — в забое, толща пород, находящихся над залежью полезного ископаемого.